Fizika
 E=mc², fizikai összefüggés, a tömeg-energia ekvivalencia törvénye
Zene
 E=MC², Count Basie-album
 E=MC², Mariah Carey albuma